Las Tapias puede referirse a las siguientes localidades argentinas:

Las Tapias, en el departamento San Javier de la provincia de Córdoba;
Las Tapias, en el departamento Angaco de la provincia de San Juan.